Ropanlängan är klippor i Finland.   De ligger i landskapet Nyland, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen runt Ropanlängan är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ropanlängan.  Närmaste befolkade plats är Tvärminne Zoologiska Station,  km nordväst om Ropanlängan.

Kommentarer

Källor 

Öar i Raseborg
Finländska öar i Finska viken